Příjmení Votoček nosí více různých osobností:
 Emil Votoček (1872–1950) – český chemik a vysokoškolský pedagog
 Josef Votoček (1875–1932) – český místní politik
 Otakar Votoček (režisér) (* 1943) – český scenárista a režisér
 Otakar Votoček (historik umění) (1921–1986) – český historik umění

ženy:
 Eva Votočková (* 1949) - severočeská akademická malířka a restaurátorka
 Jiřina Votočková–Joachimová (1907–1979) – česká historička
 Olga Votočková Lauermannová (1877–1964) – česká spisovatelka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení